Perasso – cognome italiano
 Giovan Battista Perasso – patriota italiano
 Giuseppe Perasso – dirigente d'azienda italiano